Eberhardstraße
Johann Bernhard Eberhard (1795–1860) war von 1832 an Hanaus erster Oberbürgermeister und später auch Kurhessischer Minister des Inneren. In seine Amtszeit fiel eine umfassende Modernisierung der Verwaltung und des Schulwesens, die Errichtung der Städtischen Sparkasse, eines neuen Friedhofs und die Einrichtung einer Armenfürsorge. 

Ederweg (Steinheim)
Die Eder ist ein linker Nebenfluss der Fulda.

Edisonstraße (Großauheim)

Ehrichstraße
Paul Ehrich (1870–1942) war von 1912 bis 1929 Stadtbaurat in Hanau. Er zeichnete unter anderem für den Bau des Mainhafens und den Umbau des Marstalls zur Stadthalle verantwortlich. 1917 wurde er zudem für 12 Jahre zum 2. Beigeordneten der Stadt gewählt.

Eibenweg

Eichenallee (Wolfgang)
Namengebend war eine Gruppe alter Säuleneichen, die inzwischen als Naturdenkmal eingestuft sind.

Eichendorffstraße (Steinheim)
Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857) war einer der bedeutendsten Lyriker und Prosaautor der deutschen Romantik.

Eichhornstraße (Hohe Tanne)

Eifelweg (Steinheim)

Einsteinstraße
Albert Einstein (1879–1955) war ein deutscher Physiker. Er git als der Begründer der Relativitätstheorie. Für seine Erklärung des photoelektrischen Effekts wurde ihm 1921 der Nobelpreis für Physik verliehen.

Eisenbahnstraße (Klein-Auheim)
Die Straße verläuft in der Nähe des Dammes der Bahnstrecke Hanau–Babenhausen, mit der Klein-Auheim 1880 an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde.

Elbestraße
Die Elbe ist ein Strom in Deutschland, der vom Riesengebirge in nordwestlicher Richtung bis zur Nordsee fließt.

Elisabethenstraße (Steinheim)
Elisabeth von Preußen (1815–1885) war die Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen und dessen Frau, der Prinzessin Anna von Homburg. 1836 heiratete sie Prinz Karl von Hessen. 
 
Elisabeth-Langgässer-Straße (Steinheim)
Elisabeth Langgässer (1899–1950) war eine deutsche Schriftstellerin. 1950 wurde sie postum mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet.

Elsa-Brändström-Straße
Elsa Brändström (1888–1948) war eine schwedische Philanthropin. Im Auftrag des Roten Kreuzes richtete sie während des Ersten Weltkriegs in Sibirien eine grundlegende medizinische Versorgung für die dort inhaftierten deutschen Kriegsgefangenen ein.

Else-Lasker-Schüler-Weg (Großauheim)
Else Lasker-Schüler (1869–1945) war eine deutsch-jüdische Dichterin. Ihr umfangreiches Werk umfasst Gedichte, Dramen, Prosawerke und Erzählungen.

Emdener Weg (Mittelbuchen)

Emsweg (Steinheim)
Die Ems ist ein Fluss in Deutschland, der von der östlichen Westfälischen Bucht nördlich bis zum Dollart fließt.

Engelhardstraße
Charles Engelhard (1867–1950) war ein deutsch-amerikanischer Unternehmer. Der aus Hanau stammende Engelhard leitete erfolgreich in den Vereinigten Staaten die Platinschmelze der Firma Heraeus. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte er mit finanziellen Zuwendungen die notleidende Bevölkerung und den Wiederaufbau der Stadt. 1947 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Hanau ernannt.

Eppsteinstraße
Die Herren von Eppstein waren ein in der Rhein-Main-Region bedeutendes Adelsgeschlecht. Ihnen gehörte im Mittelalter unter anderem auch Amt, Burg und Stadt Steinheim.

Erbsenstraße

Erlenbachstraße

Erlenweg

Ernst-Barlach-Straße

Ernst-Leitz-Straße

Ernst-Reuter-Straße

Ernststraße

Erzbergerstraße

Eschenweg

Eugen-Kaiser-Straße

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5